Кислопряженцы — карельские национальные пшеничные лепёшки. Тесто для них изготавливают на опаре из муки, дрожжей и молока. Готовят, обжаривая в топлёном масле. На поверхность кислопряженцев наносят разрезы для быстрой готовности. Подают с молоком и сливками.

Это блюдо характерно для жителей севера России и Карелии.

В людиковском и ливвиковском наречиях карельского языка кислопряженцы носят название hapoi.

Ссылки 
Особенности карельской кухни. Выпечные изделия 

Выпечка
Карельская кухня